La Moretona (Moià), masia de Moià
 El Pou de la Moretona, pou de Moià
 Serra de la Moretona, serra del Moianès